Yell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Yell Township (Benton County, Arkansas)
 Yell Township (Boone County, Iowa)
 Yell Township (Webster County, Iowa)